Стена Цоя:
 Стена Цоя — стена дома № 37 по Арбату в Москве.
 Стена Цоя — памятник Виктору Цою и группе «Кино» в селе Морском, Крым.
 Стена Цоя — памятник Виктору Цою в Ляховском сквере в Минске.

См. также 
 Памятник Виктору Цою